A szár a közetkezőkra utalhat:
 Szár (település): község Fejér megyében
 Szár (botanika): növényi rész